Andasta är ett släkte av spindlar. Andasta ingår i familjen strålspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålspindlar
Andasta